Música: 
 Cantant portuguesa. Vegeu Mísia (cantant)
 Cantant japonesa. Vegeu Misia
 antiga Grècia: 
 Regió situada al nord-oest d'Anatòlia a l'actual Turquia. Vegeu Mísia (regió)
Mísia Major
Mísia Menor
Mísia (festival), festival de Pel·lene a Acaia
 Antiga Roma:
Província romana de Mísia, Mèsia o Moesia